On Air může mít více významů:

 On Air (album, Queen) – kompilační album britské rockové skupiny Queen z roku 2016
 On Air (album, The Rolling Stones) – koncertní album britské rockové skupiny The Rolling Stones z roku 2017